Nagy kudu, állatfaj
 Kis kudu, állatfaj
 Várkudu romániai település neve 1910-ig